Lyot puede hacer referencia a:
 Lyot, cráter del planeta Marte.
 Lyot, cráter de La Luna.
 Bernard Lyot, astrónomo francés (1897-1952).